Да́лтон — не вполне корректная передача английской фамилии или имени Dalton , которая по современным правилам передаётся по-русски как Долтон (особенно в географических названиях). Более традиционная передача — Дальтон.
 Далтон — шоссе в штате Аляска от шоссе Эллиот до Дедхорса.

Фамилия 
 Далтон, Бретт (род. 1983) — американский актёр.
 Далтон, Говард (1944—2008) — британский биохимик и микробиолог.
 Далтон, Джейкоб (род. 1991) — американский гимнаст, член команды университета Оклахомы и сборной команды по гимнастике США.
 Далтон, Джеймс (род. 1972) — южноафриканский регбист.
 Далтон, Дороти (1893—1972) — американская актриса.
 
 Далтон, Кристен (род. 1986) — Мисс США 2009 года.
 Далтон, Мэтт (род. 1986) — канадский хоккеист.
 Далтон, Одри (род. 1934) — ирландская актриса.
 Далтон, Рэй (род. 1990) — американский певец и автор песен.
 Далтон, Тед (1882—19??) — английский футболист.
 Далтон, Тимоти (род. 1946) — английский актёр театра и кино.
 Далтон, Тони (род. 1975) — американский актёр театра и кино, продюсер и сценарист, сделавший карьеру в мексиканском кинематографе.
 Далтон, Хлои (род. 1993) — австралийская регбистка.
 Далтон, Филлис (род. 1925) — британская художница по костюмам.
 Далтон, Энди (род. 1987) — американский профессиональный игрок в американский футбол.
 Банда Далтонов — группа преступников американского Дикого Запада в 1890—1892 годах.
 Двойная фамилия
 Тегарт-Далтон, Джуди (род. 1937) — австралийская теннисистка, победительница турниров Большого шлема.

Псевдоним 
 Далтон (полное имя: Далтон Морейра Нето; род. 1990) — бразильский футболист.
 Далтон Виг (полное имя: Далтон Виг де Соуза Валеш; род. 1964) — бразильский актёр, продюсер и телеведущий.
 Эбби Далтон (настоящее имя: Марлен Уэсден; 1935—2020) — американская актриса, известная благодаря ролям на телевидении.

Личное имя 
 Макгинти, Далтон (род. 1955) — канадский политик.
 Томпсон, Фред Далтон (род. 1942) — американский политик, актёр и юрист.
 Трамбо, Далтон (1905—1976) — американский сценарист и писатель.
 Тревизан, Далтон (род. 1925) — бразильский писатель.

См. также 
 Далтон (шоссе)